Departamento de Concepción kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Concepción (kommun i Argentina), Corrientes,

Paraguay 

 Concepción (departement), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar